Вита́лий Мефо́дьевич Соло́мин (12 декабря , Чита, СССР — 27 мая , Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист; народный артист РСФСР (1992). Член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России.

Наибольшую известность получил как исполнитель роли доктора Ватсона в советском телесериале о Шерлоке Холмсе.

Младший брат актёра, режиссёра, народного артиста СССР Юрия Соломина.

Биография 
Виталий Соломин родился 12 декабря 1941 года в Чите в семье музыкальных педагогов Зинаиды Ананьевны Рябцевой (1910—1992) и Мефодия Викторовича Соломина (1905—1960). С детства увлекался музыкой — под руководством родителей обучался игре на фортепиано.

Окончив в 1959 году читинскую школу, он отправился в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое к тому времени уже окончил старший брат Виталия, Юрий Соломин. В классе Николая Анненкова педагогом Виталия в течение ряда лет был и Б. М. Казанский, на одном курсе с ним учились Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов.

Уже начиная со второго курса Соломин участвовал в спектаклях Малого театра, в том числе в пьесе Г. Мдивани «Твой дядя Миша»; по окончании училища он был принят в труппу этого театра. Среди ролей, сыгранных актёром, — Чацкий в «Горе от ума», Хлестаков, Протасов в «Живом трупе», Астров в «Дяде Ване». С 1970-х годов Соломин занимался режиссурой, поставил, в частности, «Живой труп» Л. Толстого и спектакль «Мой любимый клоун» по повести Василия Ливанова.

В сентябре 1986 года актёр перешёл в Театр имени Моссовета, где играл в спектакле Г. Тростянецкого по пьесе В. Астафьева «Печальный детектив». В декабре 1988-го он вернулся в Малый театр, поставил «Дикарку» А. Н. Островского (1991), сыграв в ней Ашметьева, мюзикл А. Колкера по комедии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1997) и чеховского «Иванова», в котором сыграл заглавную роль.

В кино Виталий Соломин впервые снялся в возрасте 20 лет в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича», появившись на экране всего на несколько секунд (выпускник в полосатом галстуке, бросающий бутылку в Москву-реку со словами «…она попадёт в Чёрное море, а дальше — океан»), однако из-за проблем с цензурой фильм вышел только в конце 1964 года. Поэтому первое появление на экране состоялось в 1963 году в небольшом эпизоде фильма «Улица Ньютона, дом 1». Широкую известность принесла актёру роль Жени в популярном фильме Павла Любимова «Женщины». В 1978 году Соломин пробовался на роль Георгия (Гоши) в культовом фильме «Москва слезам не верит», однако режиссёр Владимир Меньшов предпочёл Алексея Баталова. В том же году сыграл одну из главных ролей — сибиряка-красноармейца Николая Устюжанина — в эпопее Андрея Кончаловского «Сибириада».

Особенно удачно складывалась судьба ролей, сыгранных Соломиным в фильмах режиссёра Игоря Масленникова; самой знаменитой из этих работ стал доктор Ватсон в сериале о Шерлоке Холмсе (1979—1986). Фильм получил признание и на родине А. Конан Дойля; 27 апреля 2007 года в Москве, на Смоленской набережной, напротив посольства Великобритании, был открыт памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, а фактически — героям фильма Масленникова, сыгранным Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Запоминающейся зрителям стала и работа актёра в мелодраме «Зимняя вишня»; чуть раньше Соломин сыграл Томского в «Пиковой даме» Масленникова.

Одна из последних актёрских работ Соломина — Лех Кшижановский в многосерийном фильме «Пан или пропал». Участвовал в съёмках телепередачи «Маркиза».

Семья и личная жизнь 
Первым браком с 1963 по 1968 год Виталий Соломин был женат на актрисе Наталье Рудной. 

Второй его женой была актриса Мария Соломина (в девичестве — Леонидова). Будущая жена была студенткой текстильного института. Ассистентка режиссёра Тодоровского заметила её на улице и предложила участвовать в пробах на роль в фильме «Городской романс». Соломин также участвовал в этих пробах, так они и познакомились. 28 октября 1970 года состоялась их свадьба. В 1973 году у них родилась дочь Анастасия, а в мае 1984 года — дочь Елизавета, ныне — актриса, продюсер, жена режиссёра Глеба Орлова.

Согласно документальному биографическому фильму «…И вагон любви нерастраченной!», премьера которого состоялась на Первом канале 10 декабря 2016 года к 75-летию актёра, по ходу второго брака Соломин пережил два продолжительных романа с партнёршами по Малому театру — Еленой Цыплаковой и Светланой Амановой.

Болезнь и смерть 

Виталий Соломин страдал гипертонией. 24 апреля 2002 года он играл в спектакле «Свадьба Кречинского»; несмотря на плохое самочувствие, актёр вышел на сцену. Он смог сыграть лишь первый акт, со сцены его унесли на руках. Соломина доставили в больницу, где врачи диагностировали инсульт.

Около месяца актёр лежал в больнице, долгое время находился в коме, иногда выходя из неё. Скончался 27 мая 2002 года в Москве на 61-м году жизни в 18 часов 30 минут.

Похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище (участок № 24).

Награды 
Государственные награды:
 Заслуженный артист РСФСР (4 ноября 1974)
 Народный артист РСФСР (3 февраля 1992) — за большие заслуги в области театрального искусства
 Орден «Знак Почёта» (14 ноября 1980) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 октября 1999) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России

Другие награды: 
 Золотая медаль имени А. Д. Попова за роль в спектакле «Любовь Яровая» (1977)
 Премия правительства Москвы (1998)
 Национальная телевизионная премия «ТЭФИ» за 2004 год (посмертно)

Творчество

Роли в театре 

 «Нас где-то ждут» А. Арбузов (1963) — Роберт
 «Иванов» А. П. Чехов (1963) — Пётр
 «Веер леди Уиндермир» О. Уайльд (1964) — мистер Беркли
 «Человек из Стратфорда» С. Алешин (1964) — Каули
 «Украли консула» Г. Мдивани (1965) — Чино
 «Дачники» М. Горький (1965) — Зимин
 «Человек бросает якорь» И. Касумов (1966) — Грант
 «Твой дядя Миша» Г. Мдивани (1966) — Борис Ермаков в молодости
 «Крепкий орешек»Т.Вульфович(1967) — Лейтенант Грозных
«Эмигранты» А. Софронов (1970) — Василий Курбатов
 «Свадьба Кречинского» (1971) — Нелькин
 «Умные вещи» С. Я. Маршак (1971) — музыкант
 «Не всё коту масленица» А. Н. Островского (1973) — Ипполит
 «Летние прогулки» А. Салынский (1974) — Куликов
 «Горе от ума» А. Грибоедова (1975) — Чацкий
 «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера (1977) — Фиеско
 «Любовь Яровая» (1977) К. А. Тренёва. Режиссёр: Пётр Фоменко — Швандя
 «Мамуре» Ж. Сармана (1978) — Франкер
 «Ревизор» Н. Гоголя (1985) — И. А. Хлестаков
 «Мой любимый клоун» В. Ливанова (1983) — Сергей Синицын
 «Живой труп» Л. Н. Толстого (1984) — Протасов
 «Печальный детектив» В. Астафьев (1987) (Театр им. Моссовета) — Сошнин
 «Ночь игуаны» Т. Уильямса (1989) — Лоренс Шеннон
 «Дикарка» А. Н. Островский и Н. Я. Соловьёв (1990) — Ашметьев
 «Дядя Ваня» А. П. Чехов (1993) — Астров
 «Свадьба Кречинского» (1997) — мюзикл А. Колкера по мотивам пьесы А. В. Сухово-Кобылина — Кречинский
 «Иванов» (2001) — Иванов

Литературные чтения 
 «Похождения отца Брауна» («Сапфировый крест», «Странное преступление м-ра Боулнойза», «Лиловый парик», «Проклятая книга»), Г. К. Честертон (серия «Зарубежный детектив на радио России»)
 «Слово о полку Игореве» в обработке Л. Яхнина

Фильмография

Актёрские работы 

 1963 — Улица Ньютона, дом 1 — Боярцев, студент-филолог
 1964 — Застава Ильича (Мне двадцать лет) — выпускник, бросающий бутылку в Москву-реку
 1964 — Председатель — Валежин
 1965 — Любимая — Володя Левадов
 1966 — Женщины — Женя
 1966 — Старшая сестра — Кирилл
 1967 — Крепкий орешек — лейтенант Иван Родионович Грозных
 1967 — Бабье царство — Костя Лубенцов
 1967 — Происшествие, которого никто не заметил — Толя
 1968 — Бег иноходца — читает текст от автора
 1969 — Зинка (короткометражный) — Василий
 1970 — Салют, Мария! — Сева Чудреев
 1970 — Впереди день — Валя
 1971 — Даурия — Роман Улыбин
 1971 — Расскажи мне о себе
 1972 — Последние дни Помпеи — Аркадий Степанов
 1972 — Страница жизни — Борис
 1972 — У нас на заводе — Николай Старков
 1973 — Открытие (Рукопись академика Юрышева) — сын Юрышева
 1973 — Вот моя деревня — Дмитрий Николаевич, директор школы
 1973 — Аварийное положение — Дмитрий Николаевич, директор школы
 1978 — Сдаётся квартира с ребёнком — Рыбаков, валторнист
 1978 — Прыжок с крыши — Кирилл
 1978 — Сибириада — Николай Устюжанин
 1979 — Шерлок Холмс и доктор Ватсон — доктор Ватсон
 1979 — Летучая мышь — Фальк
 1980 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — доктор Ватсон
 1980 — Кто заплатит за удачу? — Сергей Кусков, красный матрос
 1981 — Сильва — Бони
 1981 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей — доктор Ватсон
 1981 — Полоса везения
 1982 — Пиковая дама — Томский
 1982 — Человек, который закрыл город — Крот
 1982 — Предел желаний
 1982 — Бой на перекрёстке — гость в доме у Вильегорского, который исполняет романс
 1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — доктор Ватсон 1983 — Полоса везения
 1983 — Возвращение с орбиты — космонавт Вячеслав Мухин 1984 — Предел возможного — Игнат Ремез 1985 — Искренне Ваш… — Паша Добрынин 1985 — Зимняя вишня — Вадим Дашков 1986 — Он, она и дети — Вячеслав Михайлович 1986 — 55 градусов ниже нуля — Семён Михайлович Коновалов, начальник транспортного управления 1986 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается — доктор Ватсон 1988 — Гражданский иск — Черебец 1989 — Светик — Алексей Сергеевич Коротыгин 1990 — Зимняя вишня 2 — Вадим Дашков 1991 — Рогоносец — муж 1992 — Чёрный квадрат — Константин Дмитриевич Меркулов 1992 — Сны о России — Шелехов, иркутский дворянин 1993 — Пленники удачи —Седой, главный герой; Шеф банды (брат-близнец Седого), главный злодей 1995 — Интервью с Гитлером
 1995 — Зимняя вишня 3 — Вадим Дашков 1998 — Тесты для настоящих мужчин — друг Алексея 2001 — Остановка по требованию-2 — Следователь Иценко 2001 — С новым счастьем! 2. Поцелуй на морозе — Константин Куропатов, учёный, отец Леночки 2002 — Казус Белли — Михаил, главная роль 2003 — Пан или пропал — Лех Кшижановский (по роману Иоанны Хмелевской). .

 Телеспектакли 
  — Случай в гостинице — хулиган  — Солнце на стене — Андрей Ястребов  — Мальчик со шпагой (многосерийный телеспектакль) — Олег Московкин, руководитель «Эспады»  — Вишнёвый сад — лакей Яша  — Горе от ума — Чацкий  — Не всё коту масленица — Ипполит, приказчик  — Ревизор — Хлестаков Режиссёрские работы 
 1994 — Охота

 Сценарные работы 
 1994 — Охота

 Память 
Виталий Соломин изображён в образе Доктора Ватсона на новозеландской монете 2007 года достоинством в 2 доллара (ограниченный тираж 8000 монет).

Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Виталий Соломин. „Трагедия русского Ватсона“» («Первый канал», 2006)
 «Виталий Соломин. „Искренне Ваш…“» («ТВ Центр», 2006)
 «Виталий Соломин. „Между Ватсоном и "Зимней вишней"“» («Первый канал», 2011)К 70-летию Соломина // Первый канал
 «Виталий Соломин. „…И вагон любви нерастраченной!“» («Первый канал», 2016)
 «Виталий Соломин. „Последний день“» («Звезда», 2016)
 «Виталий Соломин. „Легенды кино“» («Звезда», 2018)
 «Виталий Соломин. „Я принадлежу сам себе…“» («ТВ Центр», 2019)
 «Виталий Соломин. „Прощание“» («ТВ Центр», 2019)
 «Виталий Соломин. „Брат-2“» («ТВ Центр», 2020)
 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»: история советской Бейкер-стрит («Мир», 2020)
 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон вместе навсегда''» («Первый канал», 2021)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Театр им. Моссовета
Члены Союза кинематографистов России
Умершие от инсульта
Похороненные на Ваганьковском кладбище